Sunshine Coast kan syfta på:

Sunshine Coast, Queensland - en region strax norr om Brisbane i Queensland, Australien
 Sunshine Coast (stad) – en stad i regionen Sunshine Coast 
Sunshine Coast, British Columbia - en region i British Columbia, Kanada

Se även
  Costa del Sol